Homer Byington ist der Name folgender Personen:

* Homer Byington (Tennisspieler) (Homer Morrison Byington; 1879–1966), US-amerikanischer Tennisspieler
 Homer M. Byington jr. (Homer Morrison Byington; 1908–1987), US-amerikanischer Diplomat